Седьмой сезон американского анимационного телесериала комедии Regular Show, созданный Дж Г. Quintel, первоначально транслировался на канале Cartoon Network в Соединенных Штатах. Quintel изначально создал серии использованием главных персонажей из его короткой несостоявшейся комедии для антологии серии Мультинститут. Он разработал Обычный мультик из своего собственного опыта в колледже, в то время как некоторые из его главных героев возникли из его короткометражного мультфильма Наивный человек из Конфетного города и 2 в AM PM. Он сам озвучивает одного из главных героев в шоу "Мордекая", голубой сойки. Сериал был продлен до седьмого сезона в 2014 San Diego Comic-Con International 25 июля 2014 г.. В предыдущем сезоне вышло 31 эпизодов для того, чтобы подготовить к фильм, а в этом сезоне выйдут 40 эпизодов как в предыдущих сезонах. Тем не менее, технически было 39 эпизодов, потому что последний эпизод сезона был использован для пяти коротких мини-эпизодов, которые транслировались по Cartoon Network в марте и апреле 2016 г. Таким образом, пять мини-эпизодов взяли один производственный код для 40 эпизода.

Первый эпизод, "Dumptown США", вышедшей в эфир 26 июня 2015 года как "предварительный просмотр седьмого сезона", в то время как сезон официальной премьеры состоялась 6 августа 2015 года..

Седьмой сезон представил 200-ый эпизод шоу "удар молнии" 17 сентября 2015 года.

Развитие 
Сериал был официально продлен до седьмого сезона 25 июля 2014 года в Сан-Диего Comic-Con International. Обычный мультик и Время приключений являются первыми сериалами на Cartoon Network, которые были продлены до седьмого сезона. Тоби Джонс объявил 21 июня 2015 года, что предыдущий сезон будет содержать только 31 эпизодов из-за продуцирования нового фильма, а седьмой сезон будет иметь 40 эпизодов. Премьера седьмого сезона, и представления остальной части этого сезона официально начинается в конце этого года. Писатель и художники Бентон Коннор, Calvin Вонг, Мэдлин Queripel, Кейси Кроу, Тоби Джонс, Оуэн Деннис, Минти Льюис, Райан Pequin, и новички Сэм Spina, Алекс Клайн, Натан Балмер и Гидеона Chase. Это является последним сезоном для Вонг, как писатель/художника, и его последний эпизод назывался "Выиграть этот приз", и был режиссером эпизода "Бенсона свинья". Кроме того, этот сезон является последним для Джонса, как автора/художника, он оставляет шоу для того чтобы стать руководителем короткометражки из игры Cartoon Network "OK KO!". Széles является помощник продюсера и Райан Слэйтер является главным продюсером. Это последний сезон, где Джон Инфантино, ранее помощник директора по 2-6 сезонов, имел участие на шоу. Это также последний сезон для писателя Мишеля КАВИН (который покинул в конце сезона, чтобы написать сезон для -Worm!), и дизайнер персонажей Бен Адамс, (который покинул шоу в конце сезона для составления сценарий для "Билли Dilley Супер-пупер подземная лето "). Писателями всех сезонов являются Quintel, Széles, КАВИН, и Мэтт Прайс, который также является редактором сценариев.

Во время пресс-интервью Bubbleblabber, Quintel подтвердил, что в этом сезоне есть особый эпизод "безрадостный-тематический", который выйдет позже, и что финал седьмого сезона будет долгим получасовым специальным, который будет называться "Специальный выпускной день Ригби"; и что этот эпизод изменит ход серии.

Примечания